Paolo Thaon di Revel (1859–1948) olasz első világháborús tengernagy, politikus, Olaszország marsallja
 Paolo Thaon di Revel (1888–1973) olimpiai bajnok olasz párbajtőrvívó, politikus